Andy Ward peut désigner :

 Andrew Ward, joueur de rugby à XV irlandais d'origine néo-zélandaise 
 Andrew Ward, batteur britannique du groupe Caravan